Расширенная латиница — D () — сто двадцать пятый блок стандарта Юникод. Содержит майяские и средневековые буквы.

Список символов

Компактная таблица

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Расширенная латиница — A
 Расширенная латиница — B
 Расширенная латиница — C
 Расширенная латиница — E

Примечания